

Religião 
Confissão (sacramento) - o sacramento da confissão;
Confissão (oração) - uma oração da Igreja Católica;
Confissão cristã - nome genérico atribuído a uma igreja Cristã;
Confissão de fé - fórmula doutrinária, profissão de fé;

Direito 
Confissão (direito) - autoconfirmação de culpa;

Arte 
A Confissão - um filme do diretor Costa-Gavras.
Desambiguação